Tok'ra är en fiktiv utomjordisk art i TV-serien Stargate. Tok'ra tillhör samma art som Goa'uld, men de delar skiljer sig från andra i sin art genom att de annat än i undantagsfall går in i en värd mot dess vilja och dels genom att de delar kontroll med värden istället för att som andra helt underrtrycker dess medvetande . De försöker att inte skada den blivande värden, och det är därför som de tar sig in genom munnen när de intar en värd.

Raser i Stargate